Kanaltorget kan avse:

Kanaltorget, Göteborg
Kanaltorget, Södertälje
Kanaltorget, Trollhättan